Эрг может означать:
 Эрг — территория, покрытая песчаными дюнами
 Эрг — единица работы и энергии в системе единиц СГС.
 Эрг — название расы существ в романе Дэна Симмонса «Песни Гипериона»